Guanajuato, Mexikó tagállama
 Guanajuato, község Guanajuato államban
 Guanajuato, az azonos nevű tagállam fővárosa, a község központja
 Guanajuato, folyó Guanajuato államban